Eddie může znamenat:

 Eddie Murphy – americký herec
 Eddie (film) – film s Whoopi Goldberg
 Eddie – postava z amerického seriálu Simpsonovi
 Eddie (Iron Maiden) – maskot hudební skupiny Iron Maiden